Sex List - Omicidio a tre (Deception) – film del 2008 diretto da Marcel Langenegger
(S)Ex List (What's Your Number?) – film del 2011 diretto da Mark Mylod